El término Queer hace referencia a varios artículos:

Teoría
La Teoría Queer sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción social.
Los Estudios queer, teoría crítica basada en el estudio de temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Nacionalismo queer

Cine y televisión
Queer as Folk, serie británica de televisión.
Queer as Folk, versión estadounidense de la serie británica.
Queer Eye for the Straight Guy es un programa de televisión estadounidense estrenado en el 2003.
Queer Duck es una serie animada.
New queer cinema Movimiento de cine independiente de EE. UU. de principios de los 90.
León Queer . Premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Asociaciones
Queeruption fiesta internacional del homocore.
Queer Ekintza es una asociación de liberación sexual de Vizcaya.
Queer Fist, Grupo LGBT radical de inspiración anarquista de la ciudad de Nueva York.
Queer Mutiny (Motín Queer), es una organización anarquista lgbt del Reino Unido.
Queer Nation (lit. Nación Marica) era una organización de lucha por los derechos LGBT y contra la homofobia.

Danza

 Tango Queer

Música
Queer (canción) cuarto sencillo de la banda Garbage.
Queercore. Movimiento cultural y social dentro del punk de mediados de los 80.

Literatura y cómic
Queer horror. Obras de la literatura dentro del género de terror.
Cómic queer. Ligado a la Teoría queer, el feminismo radical y la teoría de Michel Foucault.
Queer es el título de una novela de William S. Burroughs.

Arte 

 Drag queer